Muráň může být:

 Muráň (okres Revúca) – obec na Slovensku
 Muráňský hrad – hrad (zřícenina) na Slovensku
 Muráň (řeka) – řeka na Slovensku
 Muráň (Belianské Tatry) (1890 m) – vrch v Belianských Tatrách na Slovensku
 Muráň (Volovské vrchy) (1228 m) – vrch ve Volovských vrších na Slovensku
 Muráň (Veporské vrchy) (968 m) – vrch ve Veporských vrších na Slovensku
 Muráň (přírodní rezervace) – chráněné území ve Volovských vrších na Slovensku

Související články 
 Muráňská planina